Кубок Сербии по футболу 2006/2007 — первый в истории розыгрыш кубка после разделения Сербии и Черногории на два независимых государства. В турнире приняли участие 32 команды, которые по системе с выбыванием определили первого победителя этого кубка. 15 мая 2007 года состоялся финал кубка в котором Црвена Звезда одержала победу над Войводиной со счетом 2:0.

Турнир

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com 

2006
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Сербии в 2006 году
Спорт в Сербии в 2007 году